Bubi, a tízes és a dáma közötti értékű kártyalap a francia kártyában 
 Bubi (1983) András Ferenc által rendezett televíziós film
 MOL Bubi, Budapest kerékpár-megosztási rendszere
Bubi a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Beamter Jenő (1912–1984) magyar dzsessz-zenész, zeneszerző, zenetanár, a magyar szvingzene egyik legendás figurája
 Willi Kaidel (1912–1978) olimpiai ezüstérmes német evezős